Kolínský je příjmení, jenž má více nositelů:

 Adolf Kolínský (1905–1975) – vězeňský dozorce a příslušník gestapa podporující vězněné, později protinacistický odbojář
 Petr Kolínský (* 1953) – český scénograf a výtvarník, manžel Rut Kolínské

přídomek
 Bruno Kolínský (kolem 1030–1101) – zakladatel Kartuziánského řádu
 Franko Kolínský – hudební teoretik z konce 13. století
 Maternus Kolínský (asi 285–315) – trevírský biskup

Související články 
 Kolínská – rozcestník